Dit is een lijst van grote gemeenten in het land Bolivia. De gemeenten met meer dan 50.000 inwoners staan in deze lijst genoteerd.

Bolivia
 
 

Grote